Ådnøy ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Ådnøy (Sandnes), Insel in der Kommune Sandnes in Rogaland, Norwegen

Ådnøy ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Lise Ådnøy (* 1957), norwegische lutherische Geistliche, Bischöfin im Bistum Stavanger
 Simen Andreas Ådnøy Ellingsen (* 1981), norwegischer Physiker und Hochschullehrer